Orde de Carles III
 Creu de Carles III
 Biografies:
 Carles III d'Aragó
 Carles III d'Espanya (1716 - 1788)
 Carles III d'Hongria o Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic
 Carles III el Gras, emperador d'Occident i rei de França Occidental i Oriental
 Carles III d'Anglaterra i Escòcia (1720-1788), pretendent a la corona d'estos països
 Carles III del Regne Unit (1948-), actual rei del Regne Unit i cap de la Commonwealth
 Carles III de França (879-929), rei de França del 893 al 923
 Carles III de Nàpols
 Carles III de Navarra
 Carles III de Mònaco
 Carles III de Borbó, Conestable de França
 Carles III de Lorena
 Carles III de Parma
 Carles III d'Alençon
 Carles III de Savoia
 Carles III del Palatinat
 Carles III de Provença (1436 - Marsella, 1481), comte de Guisa, Maine i Mortain (1472-1481) i duc d'Anjou i comte de Provença (1480-1481) 
 Carles Joan III de Noruega o Carles XIV Joan de Suècia